Новак Ђоковић је пети пут освојио титулу. У финалу је победио Роџера Федерера са 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3). На овом турниру одлучујући тајбрејк у петом сету први пут се играо код резултата 12:12, а Ђоковић је био бољи од Федерера и добио тајбрејк са 7:3. Такође финални меч је био најдужи у историји Вимблдона и трајао је 4 сата и 57 минута.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wimbledon.com

Вимблдон 2019.
Вимблдон — мушкарци појединачно